Interwetten ist ein 1990 gegründetes Unternehmen in der Online-Entertainment-Branche und bietet Sportwetten, Live-Wetten, Online-Casino, Live-Casino und Games an.

Das Gründungsmitglied der European Gaming and Betting Association ist seit 2005 auf Malta durch die Malta Gaming Authority (MGA) lizenziert und hat seither Lizenzverfahren in Italien, Spanien, Schleswig-Holstein (Deutschland) und Irland erfolgreich abgeschlossen. In Deutschland hat sich Interwetten um eine bundesweite Sportwettenkonzession beworben. Das Konzessionsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Lizenzen 
Sportwetten, Games und Casino auf www.interwetten.com werden von Interwetten auf der Basis der Lizenzen der Interwetten Gaming Ltd. auf Malta betrieben.

Am 1. Juni 2012 wurde Interwetten España Plc. offiziell von der spanischen Regulierungsbehörde DGOJ lizenziert und ist seither mit Sportwetten und Casinospielen auf www.interwetten.es in Spanien online.

Seit Dezember 2012 hält Interwetten Gaming Ltd eine Genehmigung für Sportwetten in Schleswig-Holstein. Die entsprechende Genehmigung für Casino-Spiele vom Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein wurde im Januar 2013 gewährt.

Sponsoring 
Interwetten verfügt weltweit über einen sehr vielseitigen Sponsoringpool, der von Fußball über Motorsport bis hin zu karitativen Projekten reicht.

Interwetten unterstützte in den Saisonen 2012/13 und 2013/14 als Premium Partner den VfB Stuttgart in der deutschen Bundesliga. Der ursprünglich bis 30. Juni 2015 geschlossene Vertrag wurde von Interwetten wegen juristischer Bedenken zur Lizenzvergabe vorzeitig zum 1. Dezember 2014 aufgelöst.

Zudem wird der deutsche Motorradrennfahrer Philipp Öttl seit dem Jahr 2013 in der Moto3 unterstützt. Seit dem Rennen in Australien fungiert Interwetten auch in diesem Team als Hauptsponsor.

Seit mehr als 10 Jahren wird außerdem das Charouz Racing Team, früher Interwetten Racing Team, unterstützt, welches in der World Series of Renault an den Start geht.

Im Jahr 2009 fungierte Interwetten als Titelsponsor der Interwetten Austrian Open in Kitzbühel, einem ATP-Turnier der 250er Kategorie.

Weblinks 
 Webpräsenz

Einzelnachweise 

Glücksspielunternehmen
Dienstleistungsunternehmen (Malta)
Gżira